HMS Monmouth può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Monmouth (1772) – nave di linea
HMS Monmouth (1901) – incrociatore corazzato della Classe Monmouth
HMS Monmouth (F235) – fregata della Classe Type 23